Frangimento (fluidodinamica)
Frangimento (linguistica)